Колеров — фамилия.

Носители:
 Колеров, Модест Алексеевич (род. 1963) — российский историк, издатель и общественный деятель.
 Колеров, Фёдор Ксе­но­фон­тович (1882—1929) — священник Русской православной церкви, священномученик.